Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Puya chilensis
 el nombre común de la planta Puya venusta